Victor Wong peut désigner :
 Victor Wong (1906-1972), un acteur américain ;
 Victor Wong (1927-2001), un acteur américain.